Ankare eller Ankaré kan syfta på:

 Ankare – en anordning på fartyg, båtar, pontoner, bojar med mera för tillfällig eller permanent fästning i botten
 Ankare – den person som står längst bak i repledet i dragkamp
 Ankare (mått) – ett äldre rymdmått
 Ankare (roman) – en roman av Klas Östergren
 Ankare (urverksdel) –  i ett urverk med ankargång för att reglera hastigheten
 Ankarjärn – en metallstång som förankras i fasaden med hjälp av en ankarslut
 Ankarslut – en byggnadsdel som förankrar järnet i murverket
 Ankarspel – den vinsch eller trumma som används för att fälla eller lätta ankare
 Ankarstek – en knop som främst används för att fästa en ankarlina vid ett ankare
 Nyhetsankare –  en programledare i TV som presenterar nyheter